Шамван () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Шамван () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура